Os Palazzi Gianfigliazzi (Palácios Gianfigliazzi) são dois palácios de Florença, que se situam, contíguos, ao longo do Lungarno Corsini:

Palazzo Gianfigliazzi (Lungarno Corsini nº 2), o edifício branco à direita.
Palazzo Gianfigliazzi (Lungarno Corsini nº 4), o edifício castanho à esquerda.

Desambiguação

it:Palazzi Gianfigliazzi